Henry Fox (1705-1774) – brytyjski polityk i arystokrata, 1. baron Holland
 Henry Fox (1802-1859) – brytyjski polityk, dyplomata i arystokrata, 4. baron Holland